Fucking Hell est en anglais un juron se rapprochant approximativement par son emploi de « Nom de Dieu » ou « Merde ».

C'est aussi le nom : 
 D'une œuvre des artistes contemporains anglais Jake et Dinos Chapman, Fucking Hell (réalisation artistique),